Заслуженный штурман-испытатель СССР — почётное звание, присваиваемое штурманам-испытателям 1-го класса авиационной промышленности и Министерства обороны СССР за многолетнюю творческую работу в области лётных испытаний и исследований новой авиационной техники, существенно способствующую прогрессу отечественной авиации.

Присваивался Президиумом Верховного Совета СССР по представлению Министра авиационной промышленности СССР или Министра обороны СССР. Лицам, удостоенным звания «Заслуженный штурман-испытатель СССР» вручалась грамота Президиума Верховного Совета СССР и нагрудный знак установленного образца, носимый на правой стороне груди, над орденами СССР (при их наличии).

Лишение почётного звания «Заслуженный штурман-испытатель СССР» могло быть произведено только Президиумом Верховного Совета СССР (по представлению суда, Министра обороны СССР или Министра авиационной промышленности СССР).

Первые кавалеры 
Первыми кавалерами почётного звания «Заслуженный штурман-испытатель СССР» 7 октября 1959 года стали: 
 Зацепа, Николай Степанович (1921—1990)
 Попцов, Фёдор Макарович;
 Уваркин, Серафим Митрофанович.

История 
 Установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1958 года;
 Подтверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1988 года;
 20 февраля 1992 года Законом Российской Федерации установлено почётное звание Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации

См. также 
 Почётные звания СССР
 Список заслуженных штурманов-испытателей СССР

Источники 
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1958 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1958 г, № 20, ст. 319).